Sazak (Beyağaç), een dorp in het Turkse district Beyağaç
 Sazak (Çal), een dorp in het Turkse district Çal
 Sazak (Çorum), een dorp in het Turkse district Çorum
 Sazak (Gediz), een dorp in het Turkse district Gediz
 Sazak (Gerze), een dorp in het Turkse district Gerze
 Sazak (Ilgaz), een dorp in het Turkse district Ilgaz
 Sazak (Kızılcahamam), een dorp in het Turkse district Kızılcahamam
 Sazak (Köyceğiz), een dorp in het Turkse district Köyceğiz
 Sazak (Mihalıçcık), een dorp in het Turkse district Mihalıçcık
 Sazak (Reşadiye), een dorp in het Turkse district Reşadiye
 Sazak (Sarayköy), een dorp in het Turkse district Sarayköy
 Sazak (Sivaslı), een dorp in het Turkse district Sivaslı
 Sazak (Taşkent), een dorp in het Turkse district Taşkent
 Sazak (Tefenni), een dorp in het Turkse district Tefenni
 Sazak (Yahyalı), een dorp in het Turkse district Yahyalı
 Sazak (Yenice), een dorp in het Turkse district Yenice
 Sazak (Yeşilova), een dorp in het Turkse district Yeşilova